AEB est un sigle pouvant désigner :
 Association des écrivains belges de langue française, une association littéraire belge ;
 , un parti sud-africain ;
 Agência Espacial Brasileira, l’agence spatiale brésilienne ;
 As Evidenced By, une expression couramment utilisée en médecine pour les diagnostics ;
 , un comité d'organisation des examens scolaires nationaux en Grande-Bretagne et Irlande du Nord (1953-2000) ;
 , une fonction proposée par certains appareils photos ;
 action éducative budgétaire, une méthode d'accompagnement sociale dans la gestion d'un budget.
 Advanced Emergency Braking ou  Autonomous Emergency Braking (en français, freinage automatique d'urgence).

AEB est un code pouvant désigner :
 Aero Benin, selon le code de l’Organisation de l'aviation civile internationale.

aeb est un code pouvant désigner :
 arabe tunisien, selon le code SIL.